

Geografia
 Portofino – comune italiano della Liguria

Musica
Portofino – singolo de Il Pagante

Pittura
 Portofino – dipinto di Michele Cascella

Altro
 Portofino – vettura prodotta dalla Ferrari
 Portofino – prototipo prodotta dalla Lamborghini